Crossotini — триба жуков-усачей из подсемейства ламиин.

Описание 
Голова может пригибаться к передним тазикам, переднегрудка впереди очень короткая.

Классификация 
В составе трибы:
 роды: Antennocrossotus - Biasmia - Biobessa - Cincinnata - Corus - Crossotus - Dichostates - Ecyroschema - Epidichostates - Epirochroa - Epirochroides - Falsobiobessa - Frea - Frearanova - Freocorus - Freocrossotus - Freopsis - Gasponia - Geteuma - Hecyra - Hecyrocrossotus - Hecyroides - Hecyromorpha - Lasiocercis - Leucographus - Megalofrea - Mimiculus - Mimocrossotus - Mimomusonius - Moechohecyra - Moechotypa - Musonius - Mycerinus - Neofreocorus - Niphecyra - Paracorus - Paracrossotus - Paragasponia - Paramimiculus - Paramusonius - Parasophronicomimus - Parecyroschema - Parhecyra - Phanis - Plectropygus - Pseudocrossotus - Ranova - Sophronicomimus - Stenideopsis - Sthenopygus - Tetradia - Tlepolemoides - Tlepolemus - Trachyliopus

См. также 
 Frea basalis

Примечания 

Ламиины